Als Komponistenviertel bezeichnet man Wohngebiete (Stadtviertel), deren Straßen, Plätze oder Parks vorwiegend Namen von Komponisten tragen.

Bekannte Komponistenviertel sind zu finden:
 in Barmen siehe Komponistenviertel (Barmen)
 in Berlin-Lankwitz siehe Komponistenviertel (Berlin-Lankwitz)
 in Berlin-Weißensee siehe Komponistenviertel (Berlin-Weißensee)
 in Bielefeld siehe Komponistenviertel (Bielefeld)
 in Darmstadt siehe Komponistenviertel (Darmstadt)
 in Hamburg siehe Hamburg-Barmbek-Süd#Komponistenviertel
 in Köln siehe Komponistenviertel (Köln)
 in Rostock siehe Komponistenviertel (Rostock)
 in Weimar siehe Komponistenviertel (Weimar)
 in Wiesbaden siehe Komponistenviertel (Wiesbaden)